Усяжский сельсовет — административная единица на территории Смолевичского района Минской области Республики Беларусь. Административный центр - посёлок Усяж.

География 
Усяжский сельсовет расположен в 30 километрах от г. Минска.

Граничит с Озерицко-Слободским и Жодинским сельсоветами, с Логойским районом.

История 
28 декабря 2000 год деревня Дубовики передана из состава Озерицко-Слободского сельсовета в состав Усяжского сельсовета.

Состав 
Усяжский сельсовет включает 24 населённых пункта:
 Антополье — деревня.
 Высокое — деревня.
 Дубовики — деревня.
 Емельяново — деревня.
 Избицкое — деревня.
 Кальники — деревня.
 Каменка — деревня.
 Ковалевщина — деревня.
 Кривая Береза — деревня.
 Курково — агрогородок.
 Мгле — деревня.
 Новодворье — деревня.
 Прудище — деревня.
 Сарнацкое — деревня.
 Сутоки — деревня.
 Тадулино — деревня.
 Трубичино — деревня.
 Узбережье — деревня.
 Усяж — посёлок.
 Усяжа — агрогородок.
 Хотеново — деревня.
 Шпаковщина — деревня.
 Юзефово — деревня.
 Юрьево — агрогородок.

Примечания

Ссылки 
 Смолевичский райисполком 

Сельсоветы Смолевичского района